«Плащ и кинжал» () — английский термин, используемый, когда речь идёт о ситуациях, в которых есть интрига, секретность, шпионаж или какая-либо тайна.

Термин может также относиться к следующему:

В музыке 
 Плащ и кинжал — альбом группы The Upsetters, выпущенный в 1973 году
 Плащ и кинжал — альбом группы Wet Wet Wet, выпущенный 28 января 1992
 «Плащ и кинжал» — песня группы Блэк Саббат из альбома Headless Cross
 «Плащ и кинжал» — песня Ника Кершоу из альбома Human Racing
 «Рыцарь плаща и кинжала» () — песня рок-группы Camel, выпущенная в 1984 году.
 «Cloak 'n' Dagger» — трек из 3-й части альбома Progression Threat 2014-го года английского drum'n'bass музыканта Technical Itch.

В прочих видах искусства 
 Плащ и Кинжал — комиксы, издаваемые «Marvel Comics», дуэт супергероев.
 Плащ и кинжал (фильм, 1946) — шпионский фильм Фрица Ланга.
 Плащ и кинжал (фильм, 1984) — триллер 1984 года.
 Плащ и кинжал (видеоигра) — игра, основанная на вышеупомянутом фильме 1984 года.
 «Плащ и кинжал» — книга Кори Форда и Алистера Мак-Бейна, послужившая основой для фильма 1946 года.
 Плащ и кинжал (настольная игра) — настольная игра, выпущенная компанией 
 Плащ и Кинжал (телесериал) — супергеройский сериал на основе одноименных комиксов Marvel, транслируется на канале Freeform.